1-й выпуск Гран-при Герри Кнетеманна — шоссейной однодневной велогонки, проводившаяся в нидерландской общине Ренкюм, провинция Гелдерланд. Гонка состоялась 28 июня 2007. Победу одержал бельгиец Рой Сентьенс из команды «».

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Герри Кнетеманна 2006 на FirstCycling
 
 
 
 
  

2006 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2006 году
Июнь 2006 года